Краснохво́стый сары́ч () — хищная птица из семейства ястребиных.

Описание 
Краснохвостый сарыч длиной от 45 до 58 см, размах крыльев составляет от 107 до 141 см. Самцы меньше, чем самки. Крылья широкие, закруглённые, клюв значительно сильнее, чем у мохноногого канюка. Окраска оперения очень изменчива. В ареале различают 14 подвидов, которые частично имеют различные цветовые морфы.

Распространение 
Краснохвостый сарыч широко распространён в Северной и Центральной Америке. Предпочитает леса, граничащие с открытыми ландшафтами, прерии с древесными растениями, а также пустыни.

Питание 
Питается мелкими грызунами, а также мелкими птицами, рептилиями и амфибиями.

Подвиды 
 B. j. borealis — восток северной Америки до Великих Равнин, на юге до побережья мексиканского залива. Зимует на юге до юга Мексики.

 B. j. calurus — запад Северной Америки от Альберты до юга от Аризоны до Нью-Мехико. Тёмная и рыже-бурая морфа.

 B. j. alascensis — побережье юго-восточной Аляски, от Британской Колумбии и Вашингтона. Зимует на юго-западе США.

 B. j. harlani гнездится в западной и центральнойАляске, а также в Канаде в Юконе и на севере Британской Колумбии. Зимует на юге США. Характерный рисунок и цвет хвоста отсутствует.

 B. j. fuertesi обитает на юго-западе США, от Южной Каролины через Техас до юга северо-западной Мексики.

 B. j. umbrinus обитает на юге Флориды и на Багамах.

 B. j. solitudinis обитает на Кубе.

 B. j. jamaicensis — номинативный вид, встречается на Ямайке, Гаити, Пуэрто-Рико и на севере Антильских островов.

 B. j. kemsiesii встречается на высокогорье юга Мексики и на юг до севера Никарагуа.

 B. j. costaricensis — на высокогорье Коста-Рики и запада Панамы.

 B. j. socorroensis обитает на острове Сокорро западнее Центральной Мексики.

 B. j. suttoni — на юге полуострова Калифорния.

 B. j. fumosus обитает на островах Марии западнее Центральной Мексики.

 B. j. hadropus обитает на высокогорье юга Мексики (от Халиско южнее до штата Оахака).

Примечания

Литература 
 J. Ferguson-Lees, D. A. Christie: Raptors of the World. Christopher Helm, London 2001. ISBN 0-7136-8026-1
 J. Ferguson-Lees, D. A. Christie: Raptors of the World. Princeton University Press/Christopher Helm, London 2005. ISBN 0-691-12684-4
 National Geographic Society: Field Guide to the birds of North America. 4th fully rev. and updated Ed., 2002. ISBN 0-7922-6877-6

Животные, описанные в 1788 году
Птицы Северной Америки
Ястребиные
Птицы Центральной Америки